Termin -{DM}- ima više značenja.

 Skraćenica za decimetar
 Dekstrometorfan‎‎, lek protiv kašlja
 Šećerna bolest, 
 Nemačka marka